Baham est un nom propre qui peut désigner :
 Baham, une ville du Cameroun.
 Baham, un peuple du Cameroun.
 Baham (Burkina Faso), une commune du département de Tankougounadié
 Le Baham est une variante du Ghomálá’, dialecte bamiléké parlé à Baham.
 Baham est également une étoile de la constellation de Pégase, θ Pegasi.
 Baham (Hom en langue locale) est un arrondissement de Baham, dans le département des Hauts-Plateaux, Province de l'Ouest, Cameroun.